Raffell ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Raffell (geb. um 1940), englischer Opernsänger (Bariton)
 Don Raffell (1919–2003), US-amerikanischer Saxophonist